Niemcy:
 Ovelgönne dzielnica miasta Buxtehude
 Ovelgönne – gmina  w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wesermarsch

Zobacz też:
 Ovelgünne 
 Övelgönne